

Persone 
 Domenico Michiel (...–1130) – politico italiano, 35º doge della Repubblica di Venezia 
 Francesco Michiel (...–1349) – arcivescovo cattolico italiano
 Giustina Renier Michiel (1755-1832) – scrittrice italiana
 Luigi Michiel (1814-1904) – politico italiano
 Marcantonio Michiel (1484-1552) – letterato e collezionista d'arte italiano
 Vincenzo De Michiel (1920-1942) – militare italiano
 Vitale I Michiel (...–1102) – politico italiano, 33º doge della Repubblica di Venezia
 Vitale II Michiel (inizio del XII secolo–1172) – politico italiano, 38º doge della Repubblica di Venezia

Storia di famiglia 
 Michiel – famiglia patrizia veneziana, compresa tra le famiglie apostoliche